Боб Сінкле́р (, уроджений Крістоф Ле Фріан, ;  10 травня 1969 року, Буа-Коломб, Франція) — французький продюсер, діджей, реміксер, власник лейблу Yellow Productions.

Дискографія

Сингли 
 як The Mighty Bop
 1994 «Les Jazz Electroniques EP»
 1995 «Messe Pour Les Temps»
 1996 «Ult Violett Sounds EP»
 1998 «Feelin' Good»
 2002 «I Go Crazy»
 2003 «Lady», з Duncan Roy

 у складі Africanism All Stars
 2000 «Bisou Sucré»
 2000 «Do It», з Eddie Amador
 2001 «Kazet»
 2002 «Viel Ou La»
 2004 «Amour Kéfé»
 2004 «Kalimbo»
 2004 «Steel Storm», з Ladysmith Black Mambazo
 2005 «Summer Moon», з David Guetta
 2006 «Hard», з The Hard Boys
 2007 «Meu Carnaval», з Rolando Faria

 як Боб Сінклер
 більшість треків спродюсовані з Cutee B
 1996 «A Space Funk Project»
 1996 «A Space Funk Project II»
 1997 «Eu Só Quero um Xodó», з Salomé de Bahia
 1998 «Gym Tonic», з Thomas Bangalter
 1998 «My Only Love», з Lee Genesis — #56 UK
 1998 «Super Funky Brake's Vol. I»
 1998 «The Ghetto»
 1998 «Ultimate Funk»
 2000 «I Feel for You», з Cerrone — #9 UK, #33 ITA
 2000 «Darlin'», з D. Train — #46 UK
 2000 «Greetings from Champs Elysées EP» — #125 UK
 2001 «Freedom», з Gene Van Buren — #79 UK
 2001 «Ich Rocke»
 2001 «Save Our Soul»
 2002 «The Beat Goes On», з Linda Lee Hopkins — #33 UK
 2003 «Kiss My Eyes», з Camille Lefort — #67 UK, #22 US Hot Dance Club Play
 2003 «Prego», з Eddie Amador
 2003 «Slave Nation»
 2004 «Sexy Dancer», з Cerrone
 2004 «Wonderful World», з Ron Carroll
 2004 «You Could Be My Lover», з Linda Lee Hopkins
 2005 «Love Generation», з Gary Pine — #1 US Hot Dance Club Play Singles, #2 NL, #3 FR, #3 ITA, #1 AUS, #1 GER, #12 UK, #8 RU, #1 CZ, #11 US Hot Dance Airplay
 2006 «Generación del Amor» (іспанська версія) — #1 ESP
 2006 «World, Hold On (Children of the Sky)», з Steve Edwards — #1 ESP, #1 US Hot Dance Club Play Singles, #2 FR, #4 RU, #5 NL, #8 CZ, #9 UK, #10 US Hot Dance Airplay, #19 AUS, #48 US Pop Airplay
 2006 «Rock This Party (Everybody Dance Now)», з Dollarman і Big Ali — #2 US Hot Dance Club Play, #3 FR, #3 UK, #11 CZ, #7 AUS
 2007 «Tennessee», з Farell Lennon — #21 ITA, #27 CZ
 2007 «Everybody Movin'», з Ron Carroll — #3 GER, #1 ESP
 2007 «Give a Lil' Love» — #10 ITA , #19 PL, #27 ESP
 2007 «Sound of Freedom», з Gary Pine і Dollarman — #14 UK, #1 UK Indie, #24 CZ
 2007 «What I Want», з Fireball #52 UK
 2007 «Together», з Steve Edwards — #63 PL, #4 ROM
 2008 «4 Minutes» (Space Funk Remix)
 2008 «W.W.W. (What a Wonderful World)», з Axwell, The Chicago Superstars і Ron Carroll
 2008 «New New New», з Cutee B, Dollarman & Big Ali
 2009 «Lala Song», з Wonder Mike & Master Gee з Sugarhill Gang — #6 ITA
 2009 «Love You No More», з Shabba Ranks
 2010 «I Wanna», з Shaggy і Sahara
 2010 «Tik Tok», з Sean Paul
 2010 «Rainbow of Love», з Ben Onono
 2011 «Far l'amore», з Raffaella Carrà — #6 ITA, #7 BE (Wallonia), #7 ESP, #15 BE (Flanders), #16 CH, #16 NL, #23 AT, #41 FR

 Хіт-сингли 

 Альбоми 
 як Bob Sinclar 1998 Paradise 2000 Champs Elysées 2001 Cerrone by Bob Sinclar (компіляція Cerrone)
 2003 III 2004 Enjoy 2005 In The House (Various Artists Mix CD)
 2006 Western Dream 2007 Soundz of Freedom 2007 Bob Sinclar: Live at the Playboy Mansion 2008 Dancefloor FG Winter 2008 (Mixed by Bob Sinclar)
 2008 DJ Bob Sinclar 08
 2009 Born in 69
 2010 Made in Jamaica

 як The Mighty Bop (з Alain Ho)
 1995 La Vague Sensorielle
 1995 The Mighty Bop Meets DJ Cam & La Funk Mob, з DJ Cam і La Funk Mob
 1996 Autres Voix, Autres Blues
 2000 Spin My Hits
 2002 The Mighty Bop

 як Reminiscence Quartet (з Alain Ho і Sébastien Tellier)
 1994 Ritmo Brasileiro
 1995 Psycodelico
 1999 More Psycodelico

 як Yellow Productions (з Alain Ho і Cutee B.)
 1994 A Finest Fusion Of Black Tempo

 як Africanism
 2001 Africanism Allstars Vol. I, as Africanism
 2004 Africanism Allstars Vol. II, as Africanism
 2005 Africanism Allstars Vol. III, as Africanism
 2006 Africanism Allstars Vol. IV, as Africanism

Примітки 

Французькі музиканти
Французькі музичні продюсери
Уродженці Буа-Коломба
Фігуранти бази «Миротворець»
Артисти, відомі під псевдонімами